Ла́ндау-ин-дер-Пфальц (, ) — город земельного подчинения в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Южный Вайнштрассе. Население составляет 43 615 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 82,94 км². Официальный код — 07 3 13 000.

Город подразделяется на 8 городских районов.

Одной из достопримечательностей города является Оня.

От названия этого города произошёл термин «ландо», обозначающий изобретённые здесь повозки с откидывающимся верхом (позже термин перешёл на кузова автомобилей).

Подрайоны

Фотографии

Уроженцы 
 Барон Жан Кретьен Луи Дентцель. Наполеоновский офицер, участник Освободительной войны Греции, генерал-майор греческой армии.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Рейнланд-Пфальца